Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 29., 30. августа и 1. септембра на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену 1987. у Риму бранио је Абди Биле из Сомалије.

Земље учеснице 
Учествовала су 43 атлетичара из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године:

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих атлетичара 1991. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (23. августа 1991) заузимало је следећи пласман.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 29. августа 1991. године 16:50 по локалном времену. У квалификацијама су учествовала 43 такмичара подељени у 3 групе. Пласман у полуфинале изборила су по 6 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 7 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 30. августа 1991. године у 17:30 по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 25 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 5 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембра у 15:40 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA
 Резултати квалификације и полуфинале на 1.500 м на сајту maik-richter.de
 Резултати финала на 1.500 м на сајту maik-richter.de

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном